

Cinema
The Fighter  – film del 1921 diretto da Henry Kolker
The Fighter  – film del 1952 diretto da Herbert Kline
The Fighter  – film televisivo del 1983 diretto da David Lowell Rich
The Fighter - Il massacro (Bullfighter) – film del 2000 diretto da Rune Bendixen
The Fighter  – film del 2010 diretto da David O. Russell

Musica
 The Fighter  – singolo dei Gym Class Heroes e Ryan Tedder del 2012
 The Fighter  – singolo di Keith Urban feat. Carrie Underwood del 2017

Pagine correlate
Fighter